Александр Дубовик:
 Дубовик, Александр Михайлович (род. 1931) — советский и украинский художник.
 Дубовик, Александр Семёнович (1916—1999) — российский учёный в области прикладной оптики, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Дубовик, Александр Фёдорович — советский учёный, лауреат Госпремии СССР